Гефкен, Геффкен ():

  (1861—1935) — немецкий филолог.
 Геффкен, Фридрих Генрих (1830—1896) — немецкий публицист, дипломат и юрист.